Jewgienij Popow (ur. 1946) – rosyjski pisarz
 Jewgienij Popow (ur. 1976) – rosyjski bobsleista
 Jewgienij Popow (ur. 1984) – rosyjski kolarz
 Jewgienij Popow (ur. 1986) – rosyjski zapaśnik
 Jewgienij Popow (ur. 1988) – rosyjski piłkarz
 Jewgienij Popow – rosyjski strongman